Japeň – grzbiet w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Japeň – szczyt na grzbiecie Japeň w Wielkiej Fatrze na Słowacji